De Frisiske Øer er en øgruppe i Nordsøen, der kan inddeles i tre undergrupper:
De Vestfrisiske Øer
De Østfrisiske Øer
De Nordfrisiske Øer